Le Loup des mers (The Sea-Wolf), roman américain de Jack London publié en 1904 ;
 Le Loup des mers (The Sea Wolf), film américain d'Alfred Santell sorti en 1930 ;
 Le Loup des mers (Il lupo dei mari), film italien de Giuseppe Vari sorti en 1975.

Voir aussi